Frostschirm steht für
Frostschirm (Bauwesen)
Frostschirm (Gartenbau)